Гулликсен:
 Гулликсен, Кевин Могерё (род. 1996) — норвежский гандболист.
 Гулликсен, Тобиас Фьельд (род. 2003) — норвежский футболист.